Комалес има више значења:

 Комалес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Комалес (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Комалес (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Комалес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Комалес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику